Kerekdomb Kolozsvár egyik városnegyede
 Kerekdomb vár Nógrád megyében
 Kerekdomb falu Tiszakécske mellett